Prowincja Pasa Miedzionośnego – prowincja w Zambii 
 Pas Miedzionośny –  strefa w południowej części Afryki, w której znajdują się duże złoża miedzi